L' (officiellement en , en ) est une agence du Ministère des Transports et des Communications chargée des aspects liés au tourisme, notamment l'administration et du développement de la politique touristique nationale et internationale du territoire taïwanais.

Histoire 
Les premiers travaux gouvernementaux dédiés au développement du tourisme sur le territoire de la république de Chine remontent à 1956.

Le premier organisme dédié au secteur touristique, le Comité du Tourisme (officiellement en ) est créé quelques années plus tard avec l'approbation du Yuan exécutif en , au sein du Ministère des Transports et des Communications. Il est réorganisé en  en tant que Conseil du Tourisme (en ).

Le , le Conseil du Tourisme et l'Administration du Tourisme de la province de Taïwan fusionnent ; la création du Bureau du Tourisme (en ) est actée le , toujours en tant qu'organe du Ministère des Transports et des Communications.

Identité

Identité visuelle 
En , l'office du tourisme instaure une marque promotionnelle annexe à son sceau officiel, accompagnée du slogan .

Une deuxième version de la marque promotionnelle est adoptée en 2011, avec le slogan .

Slogan 
Un nouveau slogan est adopté par l'office du tourisme en marge de chaque changement d'identité.

 Slogan instauré en 1971 : .
 Slogan instauré en 1980 : .
 Slogan instauré en 2006 : .

Structure 
L'organisation de l'organisme est divisée en différentes unités administratives ; plusieurs bureaux sont également implantés à l'étranger :

Divisions administratives

Divisions

Bureaux

Centres de service nationaux 
 
 
  (antennes de Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung)

Bureaux à l'étranger 
L'office possède des antennes à Tokyo, Osaka, Seoul, Singapour, Kuala Lumpur, New York, San Francisco, Los Angeles, Francfort, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Bangkok, Hô Chi Minh-Ville, Londres.

La première d'entre elles, à San Francisco, est ouverte le . Le , une première antenne sur le sol de la Chine continentale est établie, à Pékin.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Tourisme à Taïwan

Liens externes 
 

Yuan exécutif
Tourisme à Taïwan
Taïwan
Organisme fondé en 1971